Sganzini ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Sganzini (1881–1948), Schweizer Psychologe
 Carlo Sganzini (Anwalt) (1923–2001), Schweizer Anwalt, Politiker, Alpinist, UIAA-Präsident
 Clementina Sganzini (1927–2016), Schweizer Anwältin, erste Richterin im Tessin
 Luca Sganzini (1952–1979), Schweizer Bergsteiger, Bergführer, Autor
 Silvio Sganzini (1898–1972), Schweizer Sprachwissenschaftler und Kulturhistoriker